El « bolet de les cases, » (en grec merizo, « compartir, fragmentar », al·lusió al bosc degradat en cubs petits), « bolet del fustam », és un nom comú ambigu que és utilitzat per a designar diverses espècies de bolets lignívors.

L'espècie més correntment responsable de la degradació de la fusta per a la construcció: Serpula lacrymans, el nom científic del qual era antany Merulius lacrimans.

Noms catalans i noms científics corresponents 
Llista alfabètica de noms vulgars o de noms vernacles en català:

 a Europa, Serpula lacrymans
 als Estats Units, Meruliporia incrassata (sin. Paria incrassata o Serpula incrassata)
 Serpula lacrymans (sin. Merulius lacrymans)
 Phlebia tremellosa (sin. Merulius tremellosus)
 Paxillus panuoides
 gènere Merulius

Altres espècies actualment o antigament pertanyents al gènere Merulius porten també de vegades aquest nom, com Merulius debriscola o encara, al S. XIX, el rossinyol, antigament Merulius cantharellus Pers. que correspon a un bolet comestible dels boscos.

Notes i referències

Vegeu també 
 Floridura